Contea di Clare – nello stato del Michigan (Stati Uniti)
 Contea di Clare – nella Repubblica d'Irlanda